Stormy Weather (lied), lied van Harold Arlen en Ted Koehler uit 1933
Stormy Weather (1943), Amerikaanse musical uit 1943
Stormy Weather (Beverly Hills, 90210), aflevering van tv-reeks